Анна Гонзага (; * 1616, Париж; † 6 юли 1684, Париж) е благородничка от италиано-френския род Гонзага-Невер и чрез женитба пфалцграфиня на Зимерн.

Биография 

Дъщеря е на Карло I Гонзага (1630 – 1637), херцог на Невер, Ретел и Мантуа, и съпругата му Катерина Лотарингски-Майен-Гиз (1585 – 1618).

Анна Гонзага е възпитавана в манастир, става монахиня и след смъртта на баща си през 1637 г. напуска манастира. След това тя живее в двора на Луи XIII и Анна Австрийска.

Тя има тайна връзка с Hенрих II де Гиз (duc de Guise, архиепископ на Реймс) и вероятно се омъжва за него. Анна Гонзага се омъжва в Париж на 24 април 1645 г. за принц Едуард (1624 – 1663) от династията Вителсбахи, пфалцграф на Зимерн (1625 – 1663), син на Фридрих V, курфюрст на Пфалц. Той става католик, за да се ожени за нея.

Анна играе важна роля в двора на Анна Австрийска, регентката на малолетния Луи XIV. Чрез един сън тя напуска дворцовия живот и се отдава на благотворителство.

Деца 
Анна Гонзага и Едуард фон Пфалц имат децата:
 Луиза Мария (1647 – 1679)
∞ 1671 княз Карл Теодор Ото фон Залм (1645 – 1710), императорски фелдмаршал
 Анна Хенриета Юлия (1648 – 1723)
∞ 1663 Анри III Жул дьо Бурбон, принц дьо Конде (1643 – 1709)
 син (1650 – 1651)
 Бенедикта Хенриета Филипина (1652 – 1730)
∞ 1668 херцог Йохан Фридрих фон Брауншвайг и Люнебург (1625 – 1679)

Източници 

 Damen Conversations Lexikon, Band 4. Leipzig, 1835, S. 468 – 470 Online
 Allgemeine Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste. 1. Sektion, Teil 74. Leipzig, 1862 S.159
 Williams, George L. Papal Genealogy: The Families and Descendants of the Popes. Jefferson, North Carolina and London: McFarland, 2004. ISBN 0-7864-2071-5.
 Gonzaga 3: Carlo I Gonzaga: Anna Maria, genealogy.euweb.cz

Гонзага
Вителсбахи
Парижани
Жени
Италианска аристокрация
Италианки